Станисла́в Михе́ев:
 Михеев, Станислав Павлович (1940—2011) — российский физик.
 Михеев, Станислав Сергеевич (род. 1989) — российский саночник.